Dumler ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Dumler (* 1982), deutsche Volleyballspielerin, siehe Cornelia Eichler
 Johann Dumler (ca. 1803–1873), Orgel- und Klavierbauer, siehe Johann Dummel

Siehe auch:
 Dümler